Das Herrendoppel im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 25. bis 28. Juli ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf Paarungen.

Die Sieger der letzten Austragung, Andrés Herrera und Juan Vargas, nahmen erneut teil und schieden im Viertelfinale aus. Im Finale bezwangen die US-Amerikaner Chris Hanson und Todd Harrity die Kanadier Nick Sachvie und Shawn Delierre mit 6:11, 11:5 und 11:8.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019